Ford County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Ford County (Illinois) – okres státu Illinois
 Ford County (Kansas) – okres státu Kansas